NGC 4015 es una galaxia lenticular de secuencia Hubble Sc en la constelación de Coma Berenices. Se encuentra a  unos 215 a 220 millones de años luz de distancia. Cuenta con una magnitud visual de 13,15. 

Fue descubierta por Johan Dreyer el 26 de abril de 1878 y la describió como " objeto débil, muy pequeño, y con el  medio más brillante ". También describió en sus notas a su galaxia compañera, a PGC 37703, que describe como "una cola al norte del núcleo".

Referencias

Enlaces externos

Constelación de Coma Berenices
Objetos NGC